II liga czeska w piłce nożnej 2011/2012 – 18. edycja rozgrywek drugiego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Czechach po podziale Czechosłowacji. Wzięło w nich udział 16 drużyn, grając systemem kołowym. Sezon ligowy rozpoczął się 30 lipca 2010, ostatnie mecze rozegrano 11 czerwca 2011. Pierwszą bramkę rozgrywek zdobył w 77. minucie meczu  –  zawodnik gospodarzy Jan Šimáček (mecz zakończył się wynikiem 1:0).

Drużyny 

Uwaga: ponieważ  został zdegradowany na trzeci poziom ligowy (Česká fotbalová liga), wolne miejsce zajęła 6. drużyna ČFL –  (zespoły z miejsc 2–5 tej ligi zrezygnowały z ubiegania się o licencję).

Rozgrywki 
W sezonie 2010/2011 drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej. 

Dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane były awansem do I ligi, dwa ostatnie zespoły spadły – zależnie od przynależności terytorialnej – do ČFL (Česká fotbalová liga) lub MSFL (Moravskoslezská fotbalová liga). Pozostali uczestnicy (miejsca 3–14) pozostali w II lidze na sezon 2011/2012.

Tabela 

 

||rowspan=12 style="background-color:white;"|

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: Českomoravský fotbalový svaz

Linki zewnętrzne 
 Českomoravský fotbalový svaz – Druhá liga 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Czechach
2010 w Czechach
2011 w Czechach